Гектор:
 Гектор — в древнегреческой мифологии храбрейший вождь троянского войска, сын Приама и Гекубы.
 Гектор Хиосский — легендарный царь Хиоса в XI—X веках до н. э.
 Гектор — сын македонского военачальника IV века до н. э. Пармениона.
 Корабли британского военно-морского флота — .
 (624) Гектор — астероид.
 «Гектор» — бриг Балтийского флота России.
 «Гектор» — прам Азовской флотилии России, участник русско-турецкой войны 1768—1774 годов.
 Гектор — кучево-дождевое облако, регулярно образующееся вблизи островов Тиви.
 Гектор — ледниковое озеро в национальном парке Банф в Канаде.
 Иоахим II Гектор — бранденбургский курфюрст.

имя, фамилия, в романских языках употребляется в форме .
 Гектор Барбосса — один из центральных персонажей первой и третьей частей кинотрилогии «Пираты Карибского моря».
 Берлиоз, Гектор — французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель. Член Института Франции (1856).
 Гектор, Джеймс (1834—1907) — британский (шотландский) учёный, натуралист, медик.
 Гектор, Йонас (род. 1990) — немецкий футболист, защитник.
 Гектор, Кёрт (1972—2013) — доминикский футбольный тренер.
 Гектор, Майкл (род. 1992) — ямайский футболист, защитник.
 Гектор Мало — французский писатель.
 Гектор Хаммонд — вымышленный персонаж, суперзлодей вселенной DC Comics.
 Гектор — пёс из Канзаса, персонаж сказок А. М. Волкова о Волшебной стране.

См. также